Sassá ist der Name folgender Personen:
 Sassá (Fußballspieler), eigentlich Luiz Ricardo Alves (* 1994), brasilianischer Fußballspieler
 Wélissa Gonzaga, genannt Sassá (* 1982), brasilianische Volleyballspielerin

Siehe auch:
 Sassa